Trnje (množina od trn) je lahko krajevno ime

v Sloveniji 
 Trnje, Črenšovci
 Trnje, Pivka
 Trnje, Škofja Loka 
 Trnje, Brežice 
 Trnje, Trebnje
Trnje, Železniki

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Trnje, pri/na/v Brnci, neuradno krajevno ime, nem. --, tržna občina Bekštanj
 Trnje, pri Kapli ob Dravi, Dornach, p. št. 9162 Struga, mestna občina Borovlje

drugje 
 Trnje, Zagrebška županija (Hrvaška)
Trnje, zagrebška mestna četrt (42.000 prebivalcev)

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška